Wojny rusko-greckie — seria konfliktów zbrojnych w średniowieczu pomiędzy Cesarstwem Bizantyjskim a Rusami. Ostatni atak miał miejsce w 1043 roku.

Największe napady Rusów 
 Atak Rusów pod dowództwem Brawlina na Krym
 Atak Rusów na Paflagonię w roku 830 i złupienie miasta Amasra
 Atak Rusów na Konstantynopol (860)
 Atak Olega na Konstantynopol w roku 907
 Wojna Igora w latach 941-945
 Bitwa nad Bosforem (941)
 Drugi atak Igora na Konstantynopol (945)
 Wojna Rusów z Grekami w latach 970-971
 Bitwa pod Arkadiopolis (970)
 Bitwa pod Presławiem (970)
 Bitwa pod Dorostolon(971)
 Wojny Rusów z Grekami w 988
 Atak Rusów na Limnos (1024)
 Atak Jarosława na Konstantynopol (1043)
 Bitwa pod Iskrestos

Zobacz też 
 Narodziny Rusi
 Od Waregów do Greków

Bizancjum
Ruś Kijowska
Rusów z Bizancjum
Rusów z Bizancjum
Rusów z Bizancjum